Broughton River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Broughton River (Burdekin River), Nebenfluss des Burdekin Rivers in Queensland.
 Broughton River (South Australia) zum Spencer-Golf